West Side Story puede referirse a:

West Side Story (musical), musical teatral de Arthur Laurents, Leonard Bernstein y Stephen Sondheim estrenado en 1957.
West Side Story (película de 1961), adaptación cinematográfica dirigida por Robert Wise y Jerome Robbins.
West Side Story (película de 2020), adaptación cinematográfica dirigida por Steven Spielberg.